Кумара или станица Кумарская — бывший населённый пункт на берегу реки Амур, административный центр Кумарского района, существовавшего в 1935—1955 годах. Был основан в 1858 году казаками-забайкальцами, которые переселились с семьями и вошли в состав Амурского казачьего войска. При образовании станичных округов, станица Кумарская стала центром Кумарского станичного округа АКВ.

Согласно рапорту военного губернатора Амурской области N 715 от 31.05.1859, сформированы:

1-й Амурский конный казачий полк

1-я сотня — Покровская, Амазар, Игнашина, Сгибнева, Свербеева, ст. Орлова (вновь основанная), Рейнова, Албазин (сотенный двор).
2-я — Бейтоновка, Пермыкина, Бекетова (нов.), Толбузина, Ваганова (нов.), Ольгина, Черняева (сот. двор, нов.)
3-я — Кузнецова, Ермакова (нов.), Аносова, Кольцова (нов.) Ушакова (нов.), Кумарская (сотенный двор).
4-я — Карсакова, Казакевича, Буссева (нов., сот. двор), Бибикова, Екатерининская (нов.) 2-й Амурский конный казачий полк

1-я сотня — Благовещенск (сот. двор).
2-я — ст. Низменная, Константиновская (сот. двор)
3-я — Сычевская, Поярково (сот. двор), Куприяновская, Николаевская (основывается).
4-я — Скобельцына, Иннокентьевская (сот. двор), Михайловская (основывается), Касаткина, Сагибова (основывается), Пашкова.

Исчезнувшие населённые пункты Амурской области